Příjmení Effenberger nese více různých osobností:

 Josef Effenberger – československý sportovec gymnasta
 Josef Effenberger (politik) – český politik, po sametové revoluci poslanec ČNR za OF a LDS
 Karel Effenberger, uměleckým jménem Karel Effa – český herec
 Vratislav Effenberger – český literární teoretik